HC Prešov Penguins je hokejový klub z Prešova. Byl založen roku 1928. V roce 1932 se stal mistrem Slovenska, po vzniku samostatné slovenské ligy odehrál čtyři sezóny v nejvyšší soutěži, od roku 1999 působí nepřetržitě v 1. hokejové lize SR.

Názvy klubu 
 1928 - Snaha Prešov
 1932 - Slávia Prešov
 1953 - ČSSZ Prešov
 1964 - Tatran Prešov
 1968 - VZJ Dukla Prešov
 1970 - ZPA Prešov
 1994 - Dragon Prešov
 1997 - HK VTJ Prešov
 1998 - HK VTJ Farmakol Prešov
 2003 - PHK Prešov
 2005 - HK Lietajúce kone Prešov
 2007 - HC 07 Prešov
 2015 - HC Prešov Penguins

Výsledky v extralize 
 1993/94: 8. místo
 1994/95: 7. místo, vyřazen ve čtvrtfinále play-off
 1995/96: 10. místo, sestup
 1998/99: 11. místo, sestup

Slavní hráči

Reference

Externí odkazy 
 Stránky klubu na eliteprospects.com
 Oficiální stránky klubu 

Prešov
Prešov
Kluby ledního hokeje založené v roce 1928